Algot Gunnarsson kan syfta på:

Algot Gunnarsson (skådespelare) (1883-1937)
Algot Gunnarsson i Nälden (1888-1973), folkpartistisk riksdagsman